Vicent Llorens pot referir-se a:

 Vicent Llorens Poy, un pintor i escultor valencià.
 Vicent Llorens Castillo, un filòleg i historiador de la literatura valencià.